A Th a következőket jelentheti:
 A Tórium vegyjele
 A th az albán ábécé 29., a walesi ábécé 25. betűje